

Топоніми 
 Міура (Канаґава)
 Півострів Міура 
 Повіт Міура

Персоналії 
Міура — японське прізвище
 Міура Кентаро — художник.

Японські прізвища